Rußdorf ist der Name folgender Orte:

 Rußdorf (Crimmitschau), Ortsteil der Ortschaft Blankenhain der Stadt Crimmitschau, Sachsen
 Rußdorf (Hilbersdorf), Ortsteil der Gemeinde Hilbersdorf, Thüringen
 Rußdorf (Limbach-Oberfrohna), Ortsteil der Stadt Limbach-Oberfrohna, Sachsen
 Rußdorf (Utscheid), Ortsteil der Ortsgemeinde Utscheid, Rheinland-Pfalz
 Rußdorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Ort in der Gemeinde Bogatynia, Polen, siehe Posada (Bogatynia)

Rußdorf ist der Familienname von:
 Emil von Rußdorf (1813–1868), Mediziner, Autor und mecklenburgischer Politiker

Siehe auch:
 Rusdorf